Михаи́л Руса́нов:
 Русанов, Михаил Гаврилович (1920—1994) — старшина, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Русанов, Михаил Георгиевич (1909—1986) — инженер-конструктор, кораблестроитель, главный конструктор атомных подводных лодок.